Томович:

 Томович, Будо — Народный герой Югославии.
 Томович, Ненад — сербский футболист, защитник итальянского клуба «Фиорентина».
 Томович, Райко (1919—2001) — югославский сербский учёный-робототехник и биотехнолог.